Rat der Republik steht für:

 Conseil de la République, das Oberhaus des Parlaments der Vierten Französischen Republik, siehe Rat der Republik (Frankreich)
 Conseil de la République, ein staatliches Gremium in Niger, siehe Rat der Republik (Niger)
 Consell per la República, eine private Organisation, die sich für die Organisation und Anstrebung der Unabhängigkeit Kataloniens einsetzt, siehe Rat für die Republik
 Савет Рэспублікі, Совет Республики, das Oberhaus des belarussischen Parlaments, siehe Rat der Republik (Belarus)